Achille-Hippolyte Blanc, dit le Colonel Saint-Hippolyte, est un officier qui a écrit plusieurs ouvrages sur l'élevage du cheval et la guerre.
 Hippolyte Blanc (1820 - Paris 1897), haut fonctionnaire, chargé de l'administration du temporel des édifices diocésains. Il a fait sur l'organisation du travail et le corporatisme de nombreuses publications sociologiques, statistiques, historiques et anthropologiques qui ont inspiré le Catholicisme social.
 Hippolyte Blanc (député) maire de la ville de Moulins, député de l'Allier.
 Hippolyte Blanc (maire) maire de la ville du Puy de 1831 à 1835, puis conseiller général. Son petit-fils, Henri Blanc, député de la Haute-Loire, collaborait au Paysan de France et à La Correspondance agricole et politique.
 Hippolyte Blanc (architecte) (en) (Édimbourg 8 août 1844 - ) est un architecte écossais d'origine française, qui fut un promoteur du revivalisme néo-gothique.
 Docteur Hippolyte Blanc est un médecin obstétricien français, qui fut condisciple du père de Jacques Bainville. 
 Hippolyte Blanc (naturaliste), membre de l'Académie de Lyon, qui a fait plusieurs publications sur les mollusques.
 Hippolyte Blanc (ecclésiastique), père jésuite du diocèse de Rodez, embarqué en 1864 à Brest pour les missions de Madagascar, recteur du Collège Saint-Denis.

Notes et références